Агамы:
 Агамы — религиозные тексты индуизма.
 Агамы — религиозные тексты буддизма.
 Агамы — ящерицы семейства агамовые (Agamidae).
 Афроаравийские агамы — подсемейство ящериц из семейства агамовых.
 (Собственно) агамы (Agama) — род ящериц.

См. также 
 Agama